Музыкин — русская фамилия; имеет женскую форму Музыкина.

Известные носители 
 Музыкин, Василий Филиппович (1918—1980) — Герой Советского Союза.
 Музыкин, Михаил Максимович (1905—1992) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.